Rivière des chutes ou Rivière aux chutes, en anglais «  », représente plusieurs toponymes :

Canada

Province de Québec 

Rivière aux Chutes (réservoir Pipmuacan), Mont-Valin (territoire non organisé), Le Fjord-du-Saguenay,  Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 25' 53" Nord; 70° 41' 35" Ouest. 
Rivière aux Chutes, Lac-Jérôme (territoire non organisé), Minganie, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 32' 29" Nord; 65° 22' 27" Ouest.
Rivière des Chutes, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 32' 42" Nord; 69° 13' 00" Ouest.
Rivière des Chutes (rivière Batiscan), Saint-Stanislas (Les Chenaux) (municipalité), MRC Les Chenaux,  Mauricie. Coordonnées géographiques: 46° 34' 19" Nord; 72° 25' 14" Ouest. Note: cette rivière coule aussi dans Saint-Narcisse
Rivière des Huit Chutes, Mont-Valin (territoire non organisé), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 54' 47" Nord; 71° 01' 26" Ouest.
Rivière des Huit Chutes Est, Mont-Valin (territoire non organisé), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 54' 40" Nord; 70° 55' 35" Ouest.

États-Unis